Hovanella är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Hovanella ingår i familjen Gesneriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plisterordningen
Hovanella